Alliantie voor de Toekomst (Peru) (Alianza por el Futuro), een politieke alliantie in Peru van 2006 tot 2011
Alliantie voor de Toekomst (Polen) (Porozumienie dla Przyszłości), een politieke alliantie in Polen in 2009
Alliantie voor de Toekomst van Kosovo (Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës), een politieke alliantie in Kosovo sinds 2004